Маклур има више значења:
 Маклур (Илиноис)
 Маклур (Охајо)
 Маклур (Пенсилванија)